Џоплин има више значења:
 Џоплин (Монтана)
 Џоплин (Мисури)